Giuseppe Giulietti peut faire référence à:
 Giuseppe Giulietti (1879-1953) est un syndicaliste et un homme politique italien
 Giuseppe Giulietti (1953- ) est un journaliste, syndicaliste et homme politique italien.
 Giuseppe Maria Giulietti (1847-1881) est un géographe et explorateur italien.